lukarna
 facjata (mansarda)
 fasada budynku